Setzholz bezeichnet

 ein Pflanzholz, mit dem Löcher in den Erdboden getrieben werden, um Pflanzen zu setzen
 einen Setzling
 insbesondere einen Rebsetzling im Weinbau, meist bestehend aus Unterlagsrebe und Pfropfrebe
 einen breiter Flachmeißel aus Holz oder Kunststoff zum Anpassen und Treiben von Bleiblech in der Klempnerei
 den senkrechten Pfosten eines Sprossenfensters